Patierno ima više značenja:
 Patierno, Avellino
 Patierno, Napoli